Авраменко: — українське прізвище.

Відомі носії

А 
 Авраменко Анатолій Михайлович — керівник наукового центру Краснодарської регіональної громадської організації «Співдружність Кубань — Україна».
 
 Авраменко Антон Валерійович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

В 
 Авраменко Валентин Євгенович ( 1973) — український письменник-фантаст.
 Авраменко Валерій Павлович ( 1938) — електромеханік, доктор технічних наук (1988).
 
 Авраменко Віталій Григорович (1912—1974) — український режисер і актор.

Г 
 
 Авраменко Геннадій Вікторович ( 1965) — спортсмен (кульова стрільба), чотириразовий чемпіон світу.

Д 
 Авраменко Денис Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Авраменко Дмитро Геннадійович (* 1969) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 
 Авраменко Ігор Михайлович (1929—1991) — актор.
 Авраменко Ілля Корнійович (1907—1973) — російський поет

Й 
 Авраменко Йосип Дмитрович (1928—1991) — вчений у галузі захисту лісів, доктор сільськогосподарських наук (1988).

М 
 Авраменко Максим Олегович (* 1988) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Авраменко Микола Григорович ( 1951) — важкоатлет, заслужений тренер України (1995).
 Авраменко Михайло Іванович (1914—1944) — Герой Радянського Союзу (1945 посмертно).

Н 
 Авраменко Наталія Вікторівна —доктор наук з державного управління, головний лікар Обласного медичного центру репродукції людини Запорізької обласної ради, відзначена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.
 Авраменко Ніна (25.05.1916 - 02.04.1984) — радянський український звукооператор Київської кіностудії ім. О. Довженка.
 Авраменко Никифор Антонович (1893—1973) — сотник армії УНР.

О 
 Авраменко Олег Євгенович ( 1967) — український письменник-фантаст.
 
 Авраменко Олеся Олександрівна ( 1959) — мистецтвознавець.

П

Р 
 Авраменко Роман Валерійович ( 1988) — український легкоатлет

С

Подібні прізвища в Україні 
 Абраменко
 Абрамов

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко